A Faculdade do Povo  (FAPSP) foi uma instituição de ensino superior brasileira sediada na cidade de São Paulo. Era mantida pela Associação Educacional e Assistencial Graça de Deus (Pró-Graça), uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de finalidade educacional e filantrópica.

Fundada em 2009, a instituição era focada na área de Comunicação Social (Jornalismo, Rádio, TV e Internet, Publicidade e Propaganda). Porém, em 17 de dezembro de 2015 foi comunicado que a faculdade encerraria suas operações no final daquele ano. A Pro-Graça deixou os alunos sem instrução,  muitos perderam suas bolsas conquistadas pelo prouni, programa do ENEM, alguns pararam de estudar e outros estão se acomodando em faculdades de ensino inferior a qual estavam anteriormente. 
Nenhuma satisfação concreta e responsável foi dada pela associação Pro-Graça aos alunos que confiaram seus sonhos e futuro a ela.

Cursos

Jornalismo 

Criado em 2009, quando a faculdade foi fundada, o curso de jornalismo da FAPSP possuía nota 4 na avaliação do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Além do alto conceito, o curso de jornalismo da FAPSP produziu o livro Mestres da Reportagem, lançado em 13 de novembro de 2012, escrito pelos próprios alunos e coordenado por Patrícia Paixão. Além disso, alunos foram indicados em três categorias para o Expocom Sudeste 2014 levando o Prêmio de Reportagem em Telejornalismo.

Publicidade e Propaganda

Uma das áreas profissionais mais concorridas na atualidade é a da publicidade. Cobra-se de um publicitário que ele tenha criatividade, inteligência e proatividade. Todos esses conceitos são incentivados no curso de Publicidade e Propaganda da FAPSP. Com nota 4 no MEC, Os alunos contavam com uma boa base teórica que ajuda na criação de campanhas, inclusive as da própria faculdade.

Rádio, TV e Internet 

Também criado em 2009 e reconhecido com conceito nota 3 pelo MEC, no curso de RTVI da FAPSP os alunos tinham contato direto com o mercado do audiovisual, o que resultava em documentários e programas internos que tem o intuito de preparar o aluno para a vida profissional.

Ligações externas  

Igreja Internacional da Graça de Deus
Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)
Empresas extintas em 2015
Empresas extintas de São Paulo (cidade)